HIX steht für:
 Hohenheimer Verständlichkeitsindex, Maß der Verständlichkeit von deutschen Texten
 Hiva Oa (IATA-Code), Insel im südöstlichen Pazifik, die geographisch zur Südgruppe der Marquesas, politisch zu Französisch-Polynesien gehört
 Hawaii Internet eXchange, von der Asian Pacific Internet Exchange Association betriebener Internet-Knoten

H IX steht für:
 Horten H IX, deutsches Flugzeug

Hix steht für:
 Hix (Bourg-Madame), Ort in Bourg-Madame, Département Pyrénées-Orientales, Region Okzitanien
 Hix (Georgia), Vereinigte Staaten
 Hix (Texas), Vereinigte Staaten
 Hix (McDowell County, West Virginia), McDowell County (West Virginia), West Virginia
 Hix (Summers County, West Virginia), Summers County, West Virginia

Hix ist der Familienname folgender Personen:
 H. L. Hix (* 1960), US-amerikanischer Autor, Professor an der University of Wyoming
 Simon Hix (* 1968), politischer Autor, Professor an der London School of Economics and Political Science

hix steht für:
 Hixkaryána (ISO-639-3-Code), karibische Sprache

Siehe auch:
 Hicks
 Higgs

Abkürzung